Dit is een lijst van planetoïden 101501-101600 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 101501 - || 1998 XR8 || 12 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101502 - || 1998 XZ9 || 7 december 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101503 - || 1998 XL10 || 8 december 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101504 - || 1998 XK13 || 15 december 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 101505 - || 1998 XM16 || 14 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101506 - || 1998 XP17 || 13 december 1998 || Rand || G. R. Viscome
|-
| 101507 - || 1998 XG18 || 8 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101508 - || 1998 XB20 || 10 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101509 - || 1998 XN20 || 10 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101510 - || 1998 XH22 || 11 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101511 - || 1998 XH23 || 11 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101512 - || 1998 XU25 || 14 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101513 - || 1998 XV25 || 14 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101514 - || 1998 XK26 || 15 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101515 - || 1998 XG27 || 15 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101516 - || 1998 XW28 || 14 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101517 - || 1998 XT42 || 14 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101518 - || 1998 XF45 || 14 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101519 - || 1998 XP50 || 14 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101520 - || 1998 XA52 || 14 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101521 - || 1998 XU58 || 15 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101522 - || 1998 XJ63 || 14 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101523 - || 1998 XD65 || 14 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101524 - || 1998 XK65 || 14 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101525 - || 1998 XM65 || 14 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101526 - || 1998 XB66 || 14 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101527 - || 1998 XM76 || 15 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101528 - || 1998 XS83 || 15 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101529 - || 1998 XH93 || 15 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101530 - || 1998 XO97 || 8 december 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101531 - || 1998 XT97 || 11 december 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101532 - || 1998 XS99 || 11 december 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101533 - || 1998 YK9 || 26 december 1998 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 101534 - || 1998 YC10 || 25 december 1998 || San Marcello || L. Tesi, A. Boattini
|-
| 101535 - || 1998 YQ13 || 19 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101536 - || 1998 YE14 || 19 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101537 - || 1998 YX14 || 22 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101538 - || 1998 YO15 || 22 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101539 - || 1998 YE16 || 22 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101540 - || 1998 YO16 || 22 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101541 - || 1998 YM17 || 22 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101542 - || 1998 YK18 || 25 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101543 - || 1998 YK21 || 26 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101544 - || 1998 YS21 || 26 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101545 - || 1998 YH23 || 16 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101546 - || 1998 YZ26 || 16 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101547 - || 1998 YM27 || 27 december 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101548 - || 1998 YS29 || 27 december 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101549 - || 1998 YY29 || 27 december 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101550 - || 1999 AE || 5 januari 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 101551 - || 1999 AH1 || 7 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101552 - || 1999 AP1 || 7 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101553 - || 1999 AB4 || 10 januari 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 101554 - || 1999 AL4 || 9 januari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101555 - || 1999 AO5 || 12 januari 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 101556 - || 1999 AW5 || 12 januari 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 101557 - || 1999 AW6 || 9 januari 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 101558 - || 1999 AE8 || 13 januari 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 101559 - || 1999 AJ9 || 9 januari 1999 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 101560 - || 1999 AA12 || 7 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101561 - || 1999 AA14 || 8 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101562 - || 1999 AD14 || 8 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101563 - || 1999 AK15 || 9 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101564 - || 1999 AV17 || 11 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101565 - || 1999 AD21 || 13 januari 1999 || Gekko || T. Kagawa
|-
| 101566 - || 1999 AO21 || 14 januari 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 101567 - || 1999 AW22 || 15 januari 1999 || Catalina || CSS
|-
| 101568 - || 1999 AK30 || 14 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101569 - || 1999 AH31 || 14 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101570 - || 1999 AJ38 || 14 januari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101571 - || 1999 AF39 || 9 januari 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101572 - || 1999 BF || 16 januari 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 101573 - || 1999 BQ || 16 januari 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 101574 - || 1999 BA1 || 17 januari 1999 || Catalina || CSS
|-
| 101575 - || 1999 BD2 || 18 januari 1999 || Catalina || CSS
|-
| 101576 - || 1999 BM2 || 19 januari 1999 || Caussols || ODAS
|-
| 101577 - || 1999 BV2 || 18 januari 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 101578 - || 1999 BM3 || 20 januari 1999 || Kleť || Kleť
|-
| 101579 - || 1999 BR4 || 19 januari 1999 || Caussols || ODAS
|-
| 101580 - || 1999 BZ5 || 21 januari 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 101581 - || 1999 BY7 || 21 januari 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 101582 - || 1999 BZ8 || 22 januari 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 101583 - || 1999 BF10 || 23 januari 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 101584 - || 1999 BP10 || 19 januari 1999 || Caussols || ODAS
|-
| 101585 - || 1999 BL11 || 20 januari 1999 || Caussols || ODAS
|-
| 101586 - || 1999 BN11 || 20 januari 1999 || Caussols || ODAS
|-
| 101587 - || 1999 BE12 || 22 januari 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 101588 - || 1999 BH12 || 24 januari 1999 || Monte Agliale || M. M. M. Santangelo, G. Cavalletti
|-
| 101589 - || 1999 BP14 || 16 januari 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 101590 - || 1999 BU20 || 16 januari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101591 - || 1999 BB21 || 16 januari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101592 - || 1999 BN24 || 18 januari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101593 - || 1999 BU25 || 18 januari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101594 - || 1999 BE26 || 26 januari 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 101595 - || 1999 BJ26 || 16 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101596 - || 1999 BR27 || 17 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101597 - || 1999 BA30 || 19 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101598 - || 1999 BC33 || 22 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101599 - || 1999 BD34 || 17 januari 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101600 - || 1999 BX34 || 20 januari 1999 || Catalina || CSS|}

Planetoïdenlijsten